Вторая лига Украины по футболу 2015/2016 — 24-й сезон второй лиги.

Состав участников 

  — Вылет из первой лиги Украины
  — Новые команды, не игравшие в предыдущем сезоне на профессиональном уровне, в основном (но не обязательно) выступавшие в любительском чемпионате Украины

Региональное распределение

Географическое распределение команд

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Результаты матчей

Составы

Тренеры и капитаны

Тренерские изменения

Иностранцы 
Список иностранных футболистов, выступающих в командах второй лиги в сезоне 2015/16

Расшифровка позиций

Лучшие бомбардиры 

Источник: pfl.ua

Экипировка команд 
Список производителей экипировки для команд второй лиги в сезоне 2015/16

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на сайте Football.ua
 
 

Вторая лига Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2015/2016
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2015/2016